Thure Höglund kan syfta på:

 Thure Höglund (1914-1987), kommunpolitiker
 Thure Höglund (1904-1967), journalist och tidningsredaktör